Angelo Rizzoli (1889-1970) – fondatore della Rizzoli Editore
Angelo Rizzoli (1943-2013) – imprenditore, nipote del precedente